Оссійо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 80 км на схід від Тулузи, 55 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 3874 осіб у працездатному віці (15-64 років) 2524 були активні, 1350 — неактивні (показник активності 65,2%, у 1999 році було 65,3%). З 2524 активних працювало 2013 осіб (1099 чоловіків та 914 жінок), безробітних було 511 (236 чоловіків та 275 жінок). Серед 1350 неактивних 319 осіб було учнями чи студентами, 471 — пенсіонером, 560 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2758 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6378,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Оссійон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн